Зило́ — село в Ботлихском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Зило как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в 11 км к северо-востоку от села Ботлих, на левом берегу реки Унсатлен.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ботлихского района
Муниципальные образования Ботлихского района
Сельские поселения Дагестана